Nõva ist der Name folgender Orte:

 Nõva, ehemalige Landgemeinde im Kreis Lääne, Estland
 Nõva (Dorf), Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula im Kreis Lääne, Estland

Nõva ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Nõva (1905–1987), estnische Architektin

Siehe auch:
 Nova